Miapolis est un projet de gratte-ciel de Miami, aux États-Unis. Si cette construction est achevée, elle deviendra la plus haute tour du monde. Le coût total est d'environ 22 milliards de dollars. Elle sera située sur l'île Watson. La hauteur sera de 925 mètres, dépassant celle de Burj Khalifa à Dubaï.

Gratte-ciel à Miami

it:Miapolis